John Day (1522-1584), un imprimeur londonien des temps de la Réforme ;
 John Day (1574-1638), un dramaturge de l'époque élisabéthaine ;
 John Day (vers 1770-1820), un trappeur membre de l'expédition Astor ;
 John Charles Day (1826-1908), un juge et collectionneur britannique ;
  (1924-2003), un historien américain, professeur à l'Université Paris-Diderot ;
  (né en 1947), un informaticien américain.

 John Day, une rivière de l'Oregon ;
 John Day, une ville américaine située dans le Grant en Oregon ;
 John Day Fossil Beds National Monument, un site paléontologique situé dans l'Oregon ;
 Barrage John-Day, un barrage situé sur le fleuve Columbia, entre l'Oregon et l'État de Washington.